Hello (englisch für „Hallo“) steht für:
 Hello (Fluggesellschaft), ehemalige Schweizer Fluggesellschaft (2004–2012)
 von Edison bevorzugte telefonische Grußfrom (1877), siehe ahoi #Edisons hello

Musik:
 Hello (Band), britische Glam-Rock-Band (1970er)
 Hello (Lionel-Richie-Lied), Pop-Ballade von Lionel Richie (1984)
 Hello (Martin-Solveig-Lied), Dance-Popsong von Martin Solveig (2010)
 Hello (Adele-Lied), Soulballade von Adele (2015)
 Hello (Turn Your Radio On), Charthit der Shakespears Sister (1992)

Hello ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest Hello (1828–1885), französischer Schriftsteller und Philosoph

Siehe auch:
 Hello Hello (Begriffsklärung)
 Hello World
 Hallo (Begriffsklärung)
 Helo (Begriffsklärung)